Бронетранспортёр Кугуар:
 Cougar — бронемашина класса MRAP с усиленной противоминной защитой, разработанная американской компанией Technical Solutions Group, производитель — Force Protection Industries
 Streit Group Cougar — бронемашина, разработанная канадской компанией Streit Group